FIFA Svjetsko klupsko prvenstvo 2007. bilo je četvrto izdanje svjetskog klupskog prvenstva, te je odigrano u prosnicu 2007. u Japanu. Svoj prvi naslov, te prvi naslov za neki talijanski klub osvojio je A.C. Milan koji je u finalu svladao Boca Juniorse. U utakmici za treće mjesto, japanski Urawa Red Diamonds svladao je tuniški Étoile Sportive du Sahel.

Kvalificirane ekipe
Kvalificirane ekipe za Svjetsko klupsko prvenstvo 2007. odlučene su preko šest vodećih kontinentalnih natjecanja u svijetu. Pobjednik svakog natjecanja ima pravo sudjelovanja na prvenstvu. U ožujku 2007., FIFA-in Izvršni odbor uveo je rundu razigravanja između prvaka Oceanije i prvaka države domaćina Japana, za razliku od prošlih natjecanja, gdje je oceanski prvak direktno prolazio u četvrtfinale natjecanja. Da bi se izbjeglo sudjelovanje dviju momčadi iz iste države, najbolje plasirana ne-japanska ekipa u AFC Ligi prvaka bi uzela mjesto domaćina ako bi japanska ekipa osvojila to natjecanje, što se na kraju i dogodilo kad je Urawa Red Diamonds osvojio AFC Ligu prvaka 2007. Susret za peto mjesto nije igran u ovom izdanju Svjetskog prvenstva.

* - Budući da je japanski klub osvojio AFC Ligu prvaka, na prvenstvo se kvalificirao najbolje plasirani ne-japanski klub Lige prvaka.

Stadioni

Utakmice

Razigravanje za četvrtfinale

Četvrtfinale

Polufinale

Za treće mjesto

Finale

Statistika

Konačni poredak

Strijelci
3 gola
 Washington (Urawa Red Diamonds)
2 gola
 Filippo Inzaghi (Milan)
 Emad Mohammed (Sepahan)
1 gol
 Abdul-Wahab Abu Al-Hail (Sepahan)
 Saber Ben Frej (Étoile du Sahel)
 Neri Cardozo (Boca Juniors)
 Mohamed Amine Chermiti (Étoile du Sahel)
 Kaká (Milan)
 Mahmoud Karimi (Sepahan)
 Yuichiro Nagai (Urawa Red Diamonds)
 Moussa Narry (Étoile du Sahel)
 Alessandro Nesta (Milan)
 Rodrigo Palacio (Boca Juniors)
 Clarence Seedorf (Milan)
1 autogol
 Massimo Ambrosini (Milan)
2 autogola
 Hadi Aghily (Sepahan)

Nagrade

Vanjske poveznice

Vanjske poveznice
Službena stranica

Prvenstvo 2007.